Лубурич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Лубурич, Векослав (1913—1969) — генерал вооружённых сил Независимого государства Хорватия, комендант лагеря смерти Ясеновац, лидер Крижарей.
 Лубурич, Стеван — югославский футболист.